Jerablus kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Jarabulus District, distrikt, Aleppo, 
 Jarābulus, distriktshuvudort, Aleppo, 

Robotskapade Syrienförgreningar